CN o Cn puede referirse a:

Empresas
 Cartoon Network, cadena de televisión estadounidense de animación que transmite para varios países desde sus diferentes filiales.
 Canadian National, compañía ferroviaria canadiense de transporte de mercancías.
 Cervecería Nacional, compañía cervecera ecuatoriana.

Lugares
 República Popular China, por su código ISO.
 Corea del Norte, por su sigla.
 Connecticut, un estado de los Estados Unidos, por su abreviatura postal.
 La Torre CN.
 Provincia de Cuneo, en Italia.

Química
 Cianuro, anión monovalente de representación CN-.
 Gas CN, o cloroacetofenona, un agente lacrimógeno usado sobre todo en represión de disturbios.
 Copernicio, elemento químico de abreviatura Cn.
 Nitrilo, un grupo funcional químico de fórmula CN.

Otros
 .cn, Dominio de Nivel Superior geográfico (ccTLD) para República Popular China.
 Capitán de navío, grado militar.

Siglas